Сергиевка 1-я или Сергиевка 1 — многозначный топоним в России.

 Сергиевка 1-я — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Сергиевка 1 или Сергиевка 1-я — деревня в Шиловском районе Рязанской области.

См. также 
 Сергиевка
 Сергеевка
 Сергиевка 2-я